«Эспаньо́л» (, ) — испанский профессиональный футбольный клуб из города Барселона.

История

Основание и клубная культура 
28 октября 1900 года студент Университета Барселоны Анхель Родригес (Ángel Rodríguez) основал Королевский спортивный клуб «Эспаньол». Поначалу туда входил только футбольный клуб. Команда состояла в основном из студентов университета, увлёкшихся только что пришедшей из Англии игрой.

Изначально клуб имел название «Sociedad Española de Footbal», однако через год был переименован в «Club Español de Fútbol». Игроки проводили свои матчи в ярко-жёлтых футболках, а цвет шорт у каждого футболиста был разный. Радости команды не было предела, когда друзья клуба открыли швейную фабрику и смогли поставлять «Эспаньолу» одинаковую жёлтую ткань.

В 1910 клуб сменил название на «Club Deportivo Español» и обрёл свои традиционные цвета — синий и белый в полоску, в честь великого каталонского адмирала Рохера де Льюриа (Admiral Roger de Llúria), который защищал интересы Каталонии в Средиземноморье в Средние века. Свой первый успех «Эспаньол» отпраздновал уже в 1903 году, выиграв Чемпионат Каталонии и Кубок Макая («Copa Macaya»).

Развитие клуба 
В 1906 году из-за финансовых проблем большинство игроков покинуло «Эспаньол» и присоединилось к «X Sporting Club», который три года подряд побеждал в чемпионате Каталонии с 1906 по 1908 годы. В 1909 году в этом клубе произошёл успешный перезапуск «Club Deportivo Español» и, начиная со следующего года, и по сей день, команда носит традиционные цвета.

«Эспаньол» — один из нескольких испанских футбольных клубов, который пользуется покровительством королевской власти, имеет название «Реал» («Королевский») и королевскую корону в своём логотипе. Эта привилегия была дарована «Эспаньолу» в 1912 году королём Альфонсом XIII. С тех пор клуб носит своё официальное название «Real Club Deportivo Español» (Именно так расшифровывается аббревиатура «RCD Espanyol»).

Тем временем «Эспаньол» продолжал завоёвывать титулы чемпионов Каталонии. В 1928 году клуб вступил в Ла Лигу, а уже на следующий год взял свой первый Кубок Испании.
 
В 1931 году, провозгласив Вторую Испанскую Республику, Альфонс XIII приказал сменить название команды на более каталонское и убрать все королевские символы с клубного логотипа. Имя команды в очередной раз был изменено, и теперь звучало как «Club Esportiu Espanyol». После окончания Гражданской войны «Эспаньолу» вернули прежнее название.

Затем начались годы взлётов и падений, самое тяжёлое из которых случилось в 1962 году, когда «Эспаньол» вылетел в Сегунду. Но уже через год команде удалось вернуться в Примеру. Таких падений было четыре и всегда опускаясь в Сегунду «Эспаньолу» удавалось возвращаться в Примеру на следующий год, а в 1994 году даже завоевать титул Чемпионов Сегунды.

В январе 2016 года китайский миллиардер Чен Яншен выкупил 54 % акций каталонского клуба. Яншен возглавляет компанию Rastar Group (ранее — Xinghui Auto Model), которая специализируется на изготовлении детских игрушечных автомобилей и сырьевой продукции для пластмассовых изделий. Сумма сделки по фактическому приобретению «Эспаньола» составила от 14 до 18 млн евро. Одними из главных задач китайские инвесторы обозначали реструктуризацию внешнего долга клуба (191 млн евро) и увеличение общего оборотного капитала (до 90 млн евро)

8 июля 2020 года команда досрочно покинула Ла Лигу после поражения в домашнем дерби с «Барселоной» (1:0). Яншен принёс извинения болельщикам.

История выступлений

Достижения 
Команда 9 раз участвовала в Кубке УЕФА (в сезоне 2006/07 «Эспаньол» добился этого права, выиграв Кубок Испании) и дважды выходила в финал второго по значимости европейского клубного турнира. Но оба раза уступала. Сначала «Байеру» (2:3, по пенальти), а спустя 19 лет — испанской «Севилье» (1:3, по пенальти), Вальтер Пандиани, ушедший из клуба в следующее межсезонье, стал лучшим бомбардиром этого Кубка. На сегодняшний день это наивысшее достижение в истории «Эспаньола» за пределами Испании.

Во внутреннем чемпионате «бело-синим» повезло намного больше — четыре Кубка Короля и четыре бронзовые медали испанского первенства (Сезоны 1932/33, 1966/67, 1972/73, 1986/87).

 Кубок Испании
 Обладатель (4): 1928/29, 1940, 1999/00, 2005/06
 Финалист (5): 1911, 1915, 1941, 1947, 1957
 Суперкубок Испании
 Финалист (2): 2000, 2006
 Кубок Эвы Дуарте
 Финалист: 1940
  Победитель Второго дивизиона:
 1993/94, 2020/21
 Копа Макайя
 Обладатель: 1902/03
 Кубок Барселоны
 Финалист: 1902/03
 Чемпионат Каталонии
 Чемпион (11): 1903/04, 1905/06, 1906/07, 1907/08, 1911/12, 1914/15, 1917/18, 1928/29, 1932/33, 1936/37, 1939/40
 Вице-чемпион (9): 1904/05, 1909/10, 1916/17, 1918/19, 1920/21, 1924/25, 1929/30, 1931/32, 1933/34
 Кубок Каталонии
 Обладатель (6): 1994/95, 1995/96, 1998/99, 2005/2006, 2009/10, 2010/11
 Финалист (8): 1992/93, 1993/94, 2003/04, 2004/05, 2006/07, 2008/09, 2012/13, 2013/2014
 Кубок УЕФА:
  Финалист (2): 1987/88, 2006/07

Стадион 
В период с 1923 по 1997 годы, «Эспаньол» проводил свои домашние игры на стадионе «Эстади де Саррия» (), расположенном в округе «Саррия-Сан Жерваси» (), в пригороде Барселоны. В 1997 году команда переехала на «Стадион имени Луиса Компани», расположенном на холме Монжуик, который в 1992 году принимал Летние Олимпийские игры.

Спустя 12 лет «Попугаи» возвращаются в родные места. На этот раз им достался абсолютно новый стадион «Корнелья-Эль Прат», вмещающий 40500 зрителей. Арена расположена недалеко от того места, где находился «Эстади де Саррия». Строительные работы завершены к 2009 году, поэтому «Эспаньол» сменил прописку.

 В 1994 году у «Эспаньола» появилась своя дочерняя команда — «Эспаньол B», которая на данный момент выступает в третьей испанской лиге — Сегунда Дивизион B.
 Эспаньол имеет три так называемых фарм-клуба. Греческий «Паниониос», английский «Суонси» и шведский «Хальмстад». По договору с «Панионисом» и «Суонси» каталонская команда имеет первоочередное право на выкуп понравившегося игрока, а также брать и отдавать в аренду молодых игроков. Сделка, заключённая с «Хальмстадом», позволяет шведской команде брать в аренду трёх игроков из «Эспаньола B». При этом первоочередное право на выкуп у испанской команды отсутствует.
 номер 21 закреплён за Даниэлем Харке. Именно под этим номером выступал капитан «Эспаньола»

Талисман 

Талисманом команды является волнистый попугайчик, «Перико» или «Перикито», командных цветов — синий и белый. Поэтому болельщики клуба называются «попугаями».

Текущий состав 
По состоянию на 12 ноября 2022 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Примечания

Ссылки 
 

Спортивные клубы Барселоны
Футбольные клубы Испании
ФК «Эспаньол»